Isophyllum australe är en flockblommig växtart som beskrevs av Jules Pierre Fourreau. Isophyllum australe ingår i släktet Isophyllum, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
australe